Borhane Alaouié (1941-2021), réalisateur libanais ;
Hichame Alaouié, directeur de la photographie belge.

Patronyme arabe